Lärka kan syfta på:

 Lärkor – en familj av ordningen tättingar
 Lärka – en fågel i familjen lärkor, se sånglärka 
 Lärkastugan – fotografen Karl Lärkas sommarstuga

Personer med efternamet
 Karl Lärka (1892–1981), en svensk dokumentärfotograf
 Mårten Lärka (1971–), en svensk trubadur/singer/songwriter